Atchison County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických pojmenovaných podle kansaského senátora Davida Rice Atchisona:
 Atchison County (Kansas) – okres státu Kansas
 Atchison County (Missouri) – okres státu Missouri